Karjusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karjusaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Karjusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 25,83), 
 Karjusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,55, long 25,81), 
 Karjusaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Karjusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,02, long 26,12), 
 Karjusaari (ö i Finland, Norra Savolax), Varkaus, 
 Karjusaari (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar